Sint-Andrieskerk (Antwerpen), kerk van het vroegere Sint-Andriesklooster
Sint-Andriesklooster (Maastricht)